Тёмкинский район — административно-территориальная единица на востоке Смоленской области России. В границах района образован одноимённый муниципальный район.

Административный центр — село Тёмкино.

География 
Территориально район граничит: на севере с Гагаринским, на западе с Вяземским, на юго-западе с Угранским районами Смоленской области. На юге, юго-востоке и востоке граничит с Калужской областью, на северо-востоке с Московской областью. Площадь района — 1324,25 км².

Север и северо-восток района расположен на Гжатско-Протвинской возвышенности, южная часть в Угранской низине. Почвы в районе дерново-средне- и сильноподзолистые. Леса занимают 45,4 % территории, в прошлом леса были частью известных Брынских лесов. В 1975 году в районе на территории Тёмкинского и Федотковского лесничества был создан Тёмкинский государственный заказник.

Реки района: Угра, Воря.

История 
Район был создан в 1929 году из частей Юхновского и Гжатского уездов Смоленской губернии и Медынского уезда Калужской губернии. В 1963 году был присоединён к Гжатскому району. В существующем виде создан в 1972 году.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
С 2017 года в муниципальный район входят четыре сельских поселения:

Первоначально Законом Смоленской области от 1 декабря 2004 года было создано 10 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Законом Смоленской области от 28 июня 2017 года, были упразднены 6 сельских поселений: Васильевское и Долматовское (включены в Батюшковское сельское поселение); Вязищенское и Кикинское (включены в Медведевское сельское поселение); Аносовское и Селенское (включены в Павловское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Тёмкинском районе 131 населённый пункт (все — сельские).

Экономика 
Сельское хозяйство специализируется на молочно-мясном животноводстве и выращивании картофеля. Промышленность отсутствует.

Транспорт 
Железнодорожная ветка «Вязьма—Калуга».

Достопримечательности и культура

Люди связанные с районом

Известные личности 
 Ладынина, Марина Алексеевна (1908—2003) — актриса театра и кино, народная артистка СССР (1950), лауреат пяти Государственных премий СССР.
 Лебедев, Анатолий Алексеевич (1931—2012) — советский и украинский учёный-механик, академик АН УССР (деревня Сущево).
 Прокофьев, Михаил Алексеевич — советский общественный и государственный деятель. Министр просвещения СССР в 1966—1984 годах.
Крылов Василий Титович (1901—1942) — комиссар 2-й дивизии народного ополчения, полковник. (деревня Леоники).

Герои Советского Союза 
 Громов, Георгий Васильевич (деревня Оленино)
 Лобозов, Василий Андреевич (деревня Василёво)
 Миронов, Виктор Петрович (деревня Тупичино)
 Рыжов, Евграф Михайлович (деревня Дубенец)

Герои Социалистического Труда 
  Гущина, Мария Александровна
  Почтарёв, Анатолий Георгиевич

Ссылки 

 Памятники архитектуры Тёмкинского района
 Энциклопедия Смоленской области

Примечания